Edward Stradling ist der Name folgender Personen:

* Edward Stradling (Politiker, † um 1363) († um 1363), englischer Politiker
 Edward Stradling (Adliger, † um 1394) († um 1394), englischer Adliger
 Edward Stradling (Adliger, 1389) (1389–1453), englischer Adliger
 Edward Stradling (Adliger, um 1472) (um 1472–1535), englischer Adliger
 Edward Stradling (Politiker, um 1529) (um 1529–1609), englischer Adliger und Politiker
 Edward Stradling, 2. Baronet (1601–1644), englischer Adliger, Politiker und Militär
 Edward Stradling, 3. Baronet (um 1624–vor 1661), englischer Adliger
 Edward Stradling, 4. Baronet (um 1643–1685), englischer Adliger und Politiker
 Edward Stradling, 5. Baronet (um 1672–1735), britischer Adliger und Politiker
 Edward Stradling (Politiker, 1699) (1699–1726), britischer Politiker